Ron Stewart ou Ronald Stewart peut désigner : 
 Ron Stewart (1904-1982), un joueur de rugby à XV international néo-zélandais ;
 Ron Stewart (1932-2012) ou Ronald Stewart, un joueur américain de hockey sur glace ;
 Ron Stewart (1934-), un joueur canadien de football canadien ;
 Ron Stewart (1963-), un entraîneur américain de basket-ball.